Вячеслав Фёдоров:
 Фёдоров, Вячеслав Андреевич (1918—1985) — русский советский художник, Заслуженный художник РСФСР.
 Фёдоров, Вячеслав Васильевич (1946—2004) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.